Чапопоапан има више значења:

 Чапопоапан (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапопоапан (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику